Woodford puede referirse a:

Inglaterra
 Woodford (Cornualles)
 Woodford (Gloucestershire)
 Woodford (East Devon), Devon
 Woodford (Gran Mánchester)
 Woodford (Northamptonshire)
 Woodford (Londres)
 Woodford (Mendip), Somerset
 Woodford (Plymouth), Devon
 Woodford (South Hams), Devon
 Woodford (West Somerset), Somerset
 Woodford (Wiltshire)

Estados Unidos
 Woodford (Carolina del Sur)
 Woodford (Vermont)
 Woodford (Wisconsin)